Illusione – errore percettico
 Illusione filmica
 Illusione (The Man Who Watched Trains Go By), film diretto da Harold French (1952)
 Illusioni: Le avventure di un messia riluttante, celeberrimo romanzo breve di Richard Bach del (1977)